Als Kellersteine sind mehrere Großsteingräber in der Wildeshauser Geest bekannt:

 Ahlhorner Kellersteine
 Holzhausener Kellersteine
 Steinloger Kellersteine
 Großsteingrab am Schietelberge (zerstört)